Јошихито () или цар Тајшо (; Токио, 31. август 1879 — Токио, 25. децембар 1926) је био 123. јапански цар, који је владао од 30. јула 1912. до своје смрти 25. децембра 1926.

Породично стабло

Референце

Спољашње везе 

Рођени 1879.
Умрли 1926.
Јапански цареви